

Anime 
 Shuichiro Oishi – personaggio della serie manga ed anime giapponese Prince of Tennis

Astronomia 
 3379 Oishi – asteroide della fascia principale

Persone 
 Nobuyuki Ōishi – calciatore giapponese
 Takao Ōishi – calciatore giapponese